Soúyia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Órmos Soúgias, vik, Kreta, 
 Soúgia, ort, Kreta, Nomós Chaniás, 

Robotskapade Greklandförgreningar